Wojna polsko-czeska (988–990)
 Wojna polsko-czeska (1038–1039)
 Wojna polsko-czeska (1345–1348)
 Wojna polsko-czechosłowacka